Curucu, Beast of the Amazon est un film américain réalisé par Curt Siodmak, sorti en 1956.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Curucu, Beast of the Amazon
 Réalisation : Curt Siodmak
 Scénario : Curt Siodmak
 Photographie : Rudolf Icsey
 Montage : Terry O. Morse
 Musique : Raoul Kraushaar
 Pays d'origine : 
 Format : Couleurs - Mono
 Genre : Film d'aventure
 Durée : 76 minutes
 Date de sortie : 1956

Distribution 
 John Bromfield : Rock Dean
 Beverly Garland :  Andrea Romar
 Tom Payne : Tupanico

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1956
Film d'aventure américain
Film d'horreur américain
Film avec une musique composée par Raoul Kraushaar
Film se déroulant au Brésil
Film se déroulant dans une jungle
Film tourné au Brésil
Film tourné en Argentine
Universal Monsters